Мдива́ни () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Мдивани, Александр Кириллович (1892—1938) — грузинский офицер, капитан Российской империи и армии Демократической Республики Грузия. Грузинский политик, член Национального совета Грузии.
 Мдивани, Андрей Юрьевич (1937—2021) — белорусский композитор, народный артист Республики Беларусь (2013).
 Мдивани, Арчил Будуевич (1911—1937) — советский теннисист.
 Мдивани, Буду (1877—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Мдивани, Георгий Давидович (1905—1981) — грузинский советский драматург и киносценарист.
 Мдивани, Захарий Асланович (1867—1933) — флигель-адъютант, генерал-майор Свиты.
 Мдивани, Марина Викторовна (род. 1936) — грузинская пианистка.
 Мдивани, Симон Гургенович (1876—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Мдивани, Татьяна Герасимовна — доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси.